

Codici 
 EYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Yélimané (Mali)

Geografia 
 Eyl – città del Nugaal (Somalia)